Badius ist der Familienname folgender Personen:

 Jodocus Badius (1462–1535), flämischer Buchdrucker und Humanist
 Johannes Badius (1548 oder 1549, † 1597), reformierter Prediger
 Konrad Badius (1510–1562), französischer Drucker und Übersetzer